Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
 
Andre Agassi ha battuto in finale Jimmy Arias 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Andre Agassi (campione)
  Aaron Krickstein (quarti di finale)
  David Pate (primo turno)
  Jay Berger (quarti di finale)

 Johan Kriek (secondo turno) 
 Luiz Mattar (primo turno) 
 Jimmy Arias (finale) 
 Kelly Evernden (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1988